Pasithoe canaria är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1915. Pasithoe canaria ingår i släktet Pasithoe och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
canaria